Ferdinand Wallbrecht ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Wallbrecht (Politiker, 1840) (1840–1905), deutscher Architekt und Politiker (NLP), Mitglied des Reichstages
 Ferdinand Wallbrecht (Politiker, 1916) (1916–1993), deutscher Politiker (CDU), MdL Niedersachsen